Membrana tectoria (lat. für ‚Deckmembran‘) steht für:
 
 Membrana tectoria (Halswirbelsäule), Band im Wirbelkanal im Bereich der Kopfgelenke
 Membrana tectoria, Deckschicht innerhalb der Hörschnecke, siehe Tektorialmembran